Масть:

 Масть — пігментація коней, собак, ВРХ і т. п.
 Масть коня
 Масть в картах — піка, трефа, бубна, чирва.

Багатозначні терміни